Ormosia (plant) - een geslacht van vlinderbloemigen
 Ormosia (dier) - een geslacht van steltmuggen